Török Miklós (1848–1887) színész
 Török Miklós (1946–2013) író, novellista, publicista
 Török Miklós, gróf (1812–1884) cs. kir. vezérőrnagy, 1848-ban nemzetőr őrnagy